Śląskie Open 2019 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2019 z cyklu Śląskie Open rozgrywany w dniach 22–28 lipca 2019 roku w Bytomiu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Śląskie Open
2019 w tenisie ziemnym
2019 w polskim sporcie